

Toponyme 
 Pamuk, une commune hongroise du comitat de Somogy.

Patronyme 
 Orhan Pamuk (1952-), un écrivain turc.
 Melissa Aslı Pamuk (1991-), mannequin et actrice turc